Gestreepte buidelspitsmuis
 Huisbuidelspitsmuis